Yue Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yur Qu, vattendrag, Tibet, 
 Yor Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar